Toto je seznam sídel v Chorvatsku začínajících na písmeno O.

Reference

Chorvatské seznamy
O